Абдуссамад ( — «раб Вечного», Ас-Самад («вечный») — эпитет Аллаха из 2-го аята суры Аль-Ихлас) — мужское мусульманское составное имя арабского происхождения. В не арабских странах есть несколько разных стандартов написания имени, в том числе используется транслитерация «Абдул Самад», что является, по-видимому, уклонением от арабской нормы произношения. Укороченной формой имени является имя «Самад» ().

 Абд ас-Самад
 Абдуссамад Исфахани
 Дурманов, Абдусамат Чаршанбиевич
 Тайметов, Абдусамат Тайметович
 Абдул Самад Саид
 Абдул Самад Пхутиге — шеф газеты Варта бхарати

Самад 
 Бехранги, Самед
 Саматов (фамилия)

Литература 
  

Арабские имена